

Personen met de achternaam Sclater
Philip Lutley Sclater, (1829 - 1913) was een Engels jurist en zoöloog en de vader van William Lutley Sclater.
William Lutley Sclater (1863-1944), Brits ornitholoog en museumconservator
James Sclater (24 oktober 1943) is een Amerikaans componist,